Фризенбах (Friesenbach) -название двух рек в Германии.
 Фризенбах (приток Ротер-Майна)
 Фризенбах (приток Вайсе-Эльстер)